Cuito kan syfta på följande platser:

Angola 

 Cuito (flod), 
 Município Kuito, kommun, Bié, 
 Cuíto, provinshuvudstad, Bié, 
 Município Cuito Cuanavale, kommun, Cuando Cubango,

Se även
 Quito

Robotskapade Angolaförgreningar